Darwinia ist:

eine in Australien heimische Gattung der Myrtengewächse, siehe Darwinia (Gattung)
ein Echtzeitstrategiespiel von Introversion Software, siehe Darwinia (Computerspiel)
ein Science-Fiction-Roman von Robert Charles Wilson